Economie
 De maker of het bedrijf dat producten maakt (Fabrikant)
 Filmproducent, een persoon die verantwoordelijk is voor de productie van een bepaalde film, waarbij deze de financiën en de organisatie overziet en op zoek gaat naar de financiële middelen
 Gameproducent, idem, maar dan voor games en /videospellen
 Radioproducent, verantwoordelijke persoon voor de productie van een radioprogramma
 Muziekproducent, een persoon die de verantwoordelijkheid heeft voor een opnamesessie, tenminste voor het indelen van de opnametijd in de studio en het nemen van eindbeslissingen
 Televisieproducent, een persoon die de leiding heeft over alle mogelijke aspecten van een televisieserie of -programma, van ideeverwerking tot casting
 Theaterproducent, een persoon die (of bedrijf dat) de leiding heeft over een theaterproductie en zorgt voor financiële middelen en rechten voor uitvoeringen
 Uitvoerend producent, een managementsfunctie in de kunstwereld

Ecologie
 Primaire productie (ecologie): de aanmaak van organische verbindingen door producenten, door middel van fotosynthese of chemosynthese
 Producent (ecologie): de autotrofe organismen die aan de basis staan van de energie- en koolstofkringloop van de ecosystemen

Gebouw
 de Producent: Rijksmonument